Каменицки-Шенов (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Ческа-Липа Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1352 году.
В 1990е открыт музей стекла (Osvobození 69).

География 
Расположен в западной части Либерецкого края, на высоте 525 м над уровнем моря. 

Тут расположено геологическое образование Lord's rock.

Население

Города-побратимы 
  Райнбах, Германия

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края